Dettmar ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Dettmar (* 1957), deutscher Schwerverbrecher
 Georg Dettmar (1871–1950), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Julius Dettmar (1899–1975), deutscher Kunstpädagoge
 Peter Dettmar (* 1953), deutscher Diplomat
 Ute Dettmar (* 1969), deutsche Germanistin

Siehe auch: 
 Detmar
 Dettmer